Christian Dannemann Eriksen () 
El a debutat la echipa națională de fotbal a Danemarcei în martie 2010, și a fost cel mai tânăr fotbalist de la Campionatul Mondial de Fotbal 2010 din Africa de Sud.

Statistici carieră

Club
Actualizat la 3 aprilie 2019.

1 Include UEFA Champions League și UEFA Europa League.

2 Include Johan Cruijff Shield.

Internațional
Actualizat la 4 noiembrie 2015.

Accidente
La data de 12 iunie 2021, în timpul meciului dintre Danemarca și Finlanda din Grupa B de la EURO 2020, Eriksen s-a prăbușit pe teren, fiind resuscitat mai multe minute. Câteva minute mai târziu, site-ul UEFA a anunțat că jucătorul a fost transferat la spital și a fost stabilizat.

Palmares

Club
Ajax
 Eredivisie (3): 2010–11, 2011–12, 2012–13
 KNVB Cup (1): 2009–10
 Johan Cruijff Shield (1): 2013
Spurs
Serie A TIM (1): 2020-2021

Individual
 AFC Ajax Talent of the Future (1): 2010
 AFC Ajax Talent of the Year (1): 2011
 Dutch Football Talent of the Year (1): 2011
 Danish U-17 Talent of the Year (1): 2008
 Danish Talent of the Year (1): 2010
 Danish Årets Talent of the Year (2): 2010, 2011
 Danish Football Player of the Year (1): 2011, 2013
 Dutch Bronze Boot (1): 2012

Note

Legături externe

Christian Eriksen at tottenhamhotspur.com
 
 Danish national team profile
 Voetbal International profile

Danezi în viață
Fotbaliști danezi
Fotbaliști internaționali danezi
Mijlocași
Fotbaliști ai lui Ajax Amsterdam
Fotbaliști ai Tottenham Hotspur FC
Fotbaliști ai Manchester United FC
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Danezi expatriați în Olanda
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2018